

Geografia 
 New Port Richey East – census-designated place nella contea di Pasco, Florida, Stati Uniti d'America
 Port Richey – città nella contea di Pasco, Florida, Stati Uniti d'America
 Richey –  città nella contea di Dawson, Montana, Stati Uniti d'America

Persone 
 Cliff Richey – ex tennista statunitense
 Craig Richey – musicista e compositore statunitense
 Kyla Richey – pallavolista canadese
 Nancy Richey – tennista statunitense